Masaru Akiyama (1928 - ) é um botânico  japonês .

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei